Алекса́ндр Ива́нович Божко́ (8 марта 1915, Грозный — 26 октября 1977, Москва) — советский тяжелоатлет, тренер, двукратный чемпион СССР (1940, 1943), серебряный призёр чемпионата Европы (1947). Заслуженный мастер спорта СССР (1945). Заслуженный тренер СССР. Судья всесоюзной категории (1951). Судья международной категории. Награждён медалью «За боевые заслуги» (1944), орденами Красной Звезды (1949), Красного Знамени (1954) и «Знак Почёта» (1960).

Биография 
Родился 8 марта 1915 года в Грозном. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в Москве под руководством Георгия Тэнно. С середины 1930-х годов был одним из ведущих советских атлетов полутяжёлого веса. В 1937 году выиграл золотую медаль III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене. В 1940 и 1943 годах становился чемпионом СССР.

С 1945 года выступал в средней весовой категории. В 1946 году участвовал в чемпионате мира в Париже, где занял 6-е место. В 1947 году, уступив лишь товарищу по команде Николаю Шатову, стал серебряным призёром чемпионата Европы в Хельсинки.

После завершения своей спортивной карьеры около двадцати лет был главным тренером Вооружённых сил по тяжёлой атлетике. Среди его наиболее известных учеников пятикратный чемпион мира Владимир Стогов. В первой половине 1970-х годов занимался тренерской деятельностью в Румынии. Был также известен как автор нескольких методических пособий по тяжёлой атлетике и гиревому спорту.

Умер 26 октября 1977 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Результаты в чемпионатах СССР

Ссылки 
 Профиль на сайте Lift Up
 Профиль на сайте «Спорт-страна.ру»
 Профиль на портале «Память народа»
 Новые рекорды, новые имена

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Судьи СССР по тяжёлой атлетике
Судьи всесоюзной категории
Похороненные на Востряковском кладбище